Якуше́нко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Якушенко, Евгений Владимирович (1926—2013) — советский военачальник, генерал-майор.
 Якушенко, Евгений Иванович (род. 1961) — начальник Военно-морского политехнического института, член-корреспондент РАН.
 Якушенко, Иван Фёдорович (1906—1942) — Герой Советского Союза.
 Якушенко, Игорь Васильевич (1932—1999) — советский композитор, фольклорист и педагог.
 Якушенко, Ирина Ивановна (?—2011) — редактор фирмы «Мелодия».
 Якушенко, Наталья Васильевна (род. 1972) — саночница, бронзовая призёрка чемпионата мира.
 Якушенко, Николай Иванович (1897—1971) — актёр, народный артист СССР.